Desa Karangrau kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangrau (administrativ by i Indonesien, lat -7,55, long 109,29), Jawa Tengah, 
 Desa Karangrau (administrativ by i Indonesien, lat -7,45, long 109,26), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar